Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1985 odbyły się między 4 a 23 marca 1985 w szwedzkim Jönköping, w Rosenlundshallen.

Tytuł mistrzów świata obroniła Kanada (Linda Moore) pokonując w finale Szkotki (Isobel Torrance Junior) 5:2. W małym finale Szwajcarki (Erika Müller) pokonały 6:4 Szwedki (Inga Arfwidsson).



Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1985
1985 w curlingu
Curling w Szwecji
Sport w Jönköping
1985 w Szwecji